Karl Berger peut désigner :
 Karl Berger (1935-), pianiste de jazz allemand ;
 Karl Berger (1898-1993), électrotechnicien suisse, auteur de parutions techniques sur la foudre.